Арфлёр (, , диалектное произношение ) — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Гавр, кантон Гавр-2. Расположен в 9 км к востоку от Гавра, в 1 км от автомагистрали N282. Через город протекает река Лезард, ниже по течению впадающая в Танкарвильский канал. На территории города находятся две железнодорожные станции: Анфлёр линии Париж-Гавр на севере и Анфлёр-Альт местной линии Гавр-Рольвиль на западе.

Население (2018) — 8 395 человек.

История 
На месте Арфлёра в римские времена существовало поселение с названием Каракотинум (), упоминаемого в «Итинерария Антонина» в III веке н. э. Из него вели 2 римские дороги в Труа и Фекан, одна из которых уничтожена во время Столетней войны.

После нормандского завоевания поселение называлось Эросфлот (), Арофле () или Арефло (), затем приобрело современное написание. Суффикс -fleur происходит от древнескандинавского Flöthe — устье или узкий морской залив, родственного современному слову фьорд. Происхождение префикса Har- не установлено.

В 1202 году король Англии Иоанн Безземельный предоставил Арфлёру городской устав.

В 1281 году началось развитие городского порта. В начале XIV века торговлю в городе вели каталонские и португальские купцы.

В 1341—1361 годах были построены городские стены с тремя воротами. После окончания Столетней войны в XV веке они были восстановлены.

В течение 6 веков Арфлёр был главным портов на северо-западе Франции. В 1415 году город был захвачен английской армией под командованием короля Генриха V, став одним из плацдармом для дальнейшего завоевания Франции. Попытки французов отбить город успехом не увенчались. В 1435 году городское население восстало против англичан, изгнав гарнизон. Между 1445 и 1449 годами англичанам удалось ненадолго вернуть себе город, но уже в 1450 году они были вынуждены его оставить.

В 1552 году Арфлёр был разграблен гугенотами, при этом погибли документы, подтверждающие статус города. Городской статус был восстановлен в 1568 году Карлом IX. Но талья стал взиматься только с 1710 года.

В XVI веке значение города упало из-за обмеления устья Сены, из-за чего основным портом стал Гавр. Но в 1887 году был прорыт Танкарвильский канал, позволившей кораблям плавать из Арфлёра в Сену.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина XIV века в стиле готика
 Здание мэрии XVII века
 Средневековые валы (1350—1390 годы)
 Музеи археологии и истории Приёре (Prieuré)
 Дом рыбаков XV века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 31,7 %
 строительство — 11,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 31,9 %
 государственные и муниципальные службы — 25,3 %

Уровень безработицы (2017) — 19,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 350 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Арфлёра с 2015 года занимает член Коммунистической партии Кристин Морель (Christine Morel). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею список коммунистов победил в 1-м туре, получив 59,06 % голосов.

Города-побратимы 
  Ролло, Буркина-Фасо
  Брамше, Германия
  Линдов, Германия

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея